Stazione di Uji – stazione ferroviaria giapponese a Uji, linea JR West
Stazione di Uji – stazione ferroviaria giapponese a Uji, linea Keihan